As Companhias das Índias Orientais foram várias organizações distintas com objetivos comerciais na Ásia Oriental, de origens austríaca, britânica, dinamarquesa, francesa, neerlandesa (holandesa), portuguesa e sueca. Como tal coisa, o termo pode referir-se à:

 Companhia Britânica das Índias Orientais; fundada em (1600-1874);
Companhia Holandesa das Índias Orientais; fundada em (1602-1799);
 Companhia Dinamarquesa das Índias Orientais; (1616-1650 (primeira companhia), 1670-1729 (segunda companhia));
Companhia Portuguesa das Índias Orientais; fundada em (1628-1633);
Companhia Sueca das Índias Orientais; fundada em (1731-1813);
Companhia Genovesa das Índias Orientais; fundada em (1649-1650);
 Companhia Francesa das Índias Orientais; fundada em (1664-1794);

Companhia Austríaca das Índias Orientais; fundada em (1775-1785);

Ver também 
 Companhia das Índias
 Companhia das Índias Ocidentais